Teopomp – król Sparty ok. połowy VIII w. p.n.e.
 Teopomp – pochodzący z Chios historyk grecki ok. 378-305 p.n.e.